Olyphant désigne :

 Olyphant, ville de Pennsylvanie
 Timothy Olyphant (né en 1968), acteur américain